Калединовка — топоним:

 Калединовка - название деревни Колединовка до 2015 года, Долгоруковский район, Липецкая область.
 Калединовка — деревня, Заокский район, Тульская область.

См. также 
 Каледин